Trippe est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1940-2018), coureur motocycliste anglais
Leo Trippe (1891-1964), homme politique canadien en Saskatchewan
 (1785-1810), officier de la United States Navy
Juan Trippe (1899-1981), pionnier de l'aviation américain
 (1819-1900), homme politique américain en Géorgie

Voir aussi

Homonymie de patronyme